Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1999-2000 è stato il settantottettesimo organizzato in Italia.

Vi partecipano 16 squadre che si incontrano in partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Al termine della stagione regolare sono previsti i play-off. Le prime 2 squadre della classifica accedono direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificate tra il 3º ed il 14º posto si incontrano agli ottavi di finale. Gli ottavi di finale sono previsti al meglio delle 3 partite. Quarti, semifinali e finale invece al meglio delle 5.

La squadra classificata al 15º posto rimane in Serie A1; l'ultima (16º posto) retrocede in Serie A2.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Play-off

Altre statistiche
Classifica marcatori stagione regolare (primi 30)

Classifica marcatori play-off (primi 30)

Classifica tiri da 3 stagione regolare (primi 30)

Classifica tiri da 2 stagione regolare (primi 30)

Classifica tiri liberi stagione regolare (primi 30)

Verdetti
 Campione d'Italia:  Paf Bologna
Formazione: Matteo Anchisi, Marko Jarić, Robert Fultz, Gregor Fučka, Massimo Ruggeri, Gianluca Basile, Carlton Myers, Stojko Vranković, Artūras Karnišovas, Dan Gay, Mattia Soloperto, Giacomo Galanda, Claudio Pilutti. Allenatore: Carlo Recalcati.
 Retrocessioni in Serie A2: Bipop Carire Reggio Emilia.

Bibliografia
 Almanacco illustrato del Basket 1991, ed. Panini, 1990.
 Almanacco ufficiale del campionato italiano di basket, Libreria dello Sport, 2006.

Voci correlate 
Coppa Italia di pallacanestro maschile 2000
Supercoppa italiana di pallacanestro maschile 1999

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
2000